Montagna – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Bolzano.
 Montagna in Valtellina – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Sondrio.
 Montagna-le-Templier – miejscowość i dawna gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Jura.
 Montagnareale – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji Mesyna.
 Brindisi Montagna – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Basilicata, w prowincji Potenza.
 Bartolomeo Montagna – włoski malarz renesansowy, tworzył głównie w Vincenzy i Wenecji.
 Paolo Montagna – sanmaryński piłkarz grający na pozycji napastnika.

Zobacz też  

 Montana (ujednoznacznienie)